Uroš Nikolić (1987) szerb kosárlabdázó
Uroš Nikolić (1993) szerb labdarúgó